Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Australian Open 2022 des Dameneinzel. Insgesamt nahmen 128 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 10. bis 14. Januar 2022 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

2022
Dameneinzel (Qualifikation)